Георгий Александрович Стру́ве (1932—2004) — композитор, хормейстер, дирижёр, педагог и просветитель, общественный деятель. Народный артист РСФСР (1991), основатель студийного движения в стране, создатель уникальной системы массового обучения музыке и хоровому пению, был Президентом Федерации детских и молодёжных хоров России.

Биография 
Сын поэта, писателя Александра Филипповича Струве (1875 — ок. 1939), внук военного инженера-строителя Филиппа Егоровича Струве (1945 — 1899).

В 1950 году окончил школу армейских музыкантских воспитанников в Уфе (ныне гимназия-интернат имени Г. Альмухаметова).

В 1952 году начал работу учителем пения в пос. Никольское Балашихинского района Московской области.

В 1953 году стал руководить школьным хором школы-семилетки пос. Вишняки Балашихинского района Московской области.

В 1958 году закончил дирижёрско-хоровое отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

В 1959 году на базе хора школы-семилетки пос. Вишняки создал первую в Советском Союзе детскую хоровую студию «Пионерия».

В 1964 году завершил учёбу в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского на теоретико-композиторском факультете по классу профессора М. М. Багрянского (дирижирование).

В 1967 году там же окончил класс композиции на правах аспирантуры у профессора Д. Б. Кабалевского.

С 1962 по 1987 год являлся художественным руководителем и главным дирижёром Московской областной хоровой капеллы «Народный учитель», вёл постоянно действующий семинар учителей музыки Московской области.

С 1973 по 1983 год возглавлял правление хорового общества Московской области, был заместителем председателя Всероссийского хорового общества по делам детей и молодёжи, председателем комиссии по творчеству для детей и юношества Советского общества Дружбы с зарубежными странами, позднее был заместителем председателя Всероссийского музыкального общества по работе с детьми и молодёжью.

С 1975 года руководил постоянно действующим клубом «Камертон» при Союзе композиторов России и Всероссийском музыкальном обществе по проблемам музыкального воспитания и образования детей в стране и за рубежом,

Струве — выдающийся педагог, более полувека проработавший с детьми и воспитавший за эти годы более 10 тысяч учеников. Более 400 его учеников стали профессиональными музыкантами, многие из них стали заслуженными артистами, заслуженными работниками образования, культуры, лауреатами международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов. Многие из них продолжают дело Струве и работают с детьми.

Струве был учеником и верным продолжателем дела Д. Кабалевского по всеобщему музыкальному воспитанию детей и молодёжи. Он создал уникальную систему музыкального воспитания. Его методика хорового сольфеджио стала настольным пособием для педагогов, работающих в области музыкального воспитания, принята и утверждена Министерством образования для 1-4 классов.

Струве написал более 200 произведений, большей частью для детей и юношества. Его песни пели и продолжают петь дети России и других стран, многие из них («Моя Россия», «Школьный корабль», десятки других) стали уже классикой и входят в программы детских садов, общеобразовательных и музыкальных школ в России и за рубежом.

Со своим хоровым коллективом «Пионерия» им записано около 30 пластинок общим тиражом несколько сот тысяч экземпляров, сделано более 300 записей на ВР, десятки передач по ЦТ, написана музыка к нескольким художественным фильмам и многим телепередачам.

О нём и о его авторской методике сняты научно-популярные фильмы и телепередачи («Улитка в лабиринте», Леннаучфильм, 1978 г.; «Здравствуй, школа», «Музыка для тебя», ряд передач из цикла «Очевидное — невероятное» и др.)
В 2010 году снят документальный фильм «Воспитание песней»(«Студия 19»).
Его хоровой коллектив «Пионерия» объехал с концертами более 100 городов Советского Союза, представлял страну в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Италии, Германии, Голландии, Франции, Финляндии и других странах, а также выступал с лучшими государственными оркестрами страны.

Струве был главным хормейстером на многих фестивалях и крупнейших музыкальных форумах страны: Всесоюзного фестиваля детского творчества («Орлёнок», 1967), Всероссийского слёта детских хоровых студий («Орлёнок», 1969), Дней молодёжного музыкального искусства СССР в Польше (1969), Сводного детского хора на Большом хоровом Соборе у Храма Христа Спасителя в Москве (1997 и 1999), сводного хора России на Фестивале, посвящённом 200-летию А. С. Пушкина (Псков, 1999), Большого хорового Собора в Краснодаре (2002), певческих полей в Московской области (Балашиха, Дубна, Железнодорожный, Красногорск) и многих других.

Им написаны книги по проблеме музыкального воспитания детей и молодёжи, методические и репертуарные сборники, изданные общим тиражом более 1,5 млн экземпляров: «Музыка для всех» (1979), «Школьный хор» (1981), «Музыка для тебя» (1980), «Хоровое сольфеджио» и др.

Участвовал в разработке музыкальных попевок Кубиков Н. Зайцева, благодаря чему гласные были поставлены не в порядке алфавита, а в порядке удобства для артикуляционного аппарата человека: «у-о-а-э-ы».

Струве возглавлял и входил в состав жюри десятков крупнейших национальных и зарубежных конкурсов в Австрии, Германии, Италии, Украине и др. Он провёл более тысячи семинаров, мастер-классов и авторских концертов в сотнях городов и районов России и других странах (Австрия, Вьетнам, Германия, Индия, Италия, Франция, Южная Корея, Япония и др.).

Похоронен на Никольском кладбище в Балашихе.

Память 
Именем Струве названы:
 ежегодный Международный детский хоровой конкурс-фестиваль «Артековские зори» («Артек», Гурзуф, Крым)
 созданная им детская хоровая студия «Пионерия» (Северное Кучино, Железнодорожный)
 ежегодный Московский областной детский фестиваль-конкурс «Юные таланты Московии» (Железнодорожный)
 улица в микрорайоне Центр-2 (Железнодорожный)
 Детская музыкально-хоровая школа (город Железногорск Курская область)

Семья 
Дочь Георгия Струве — Мария Струве, пошла по стопам отца и в сентябре 1988 года основала собственный хор, известный впоследствии как «Детская хоровая Капелла Марии Струве». Будучи победителем регионального конкурса «Учитель года 2000» в номинации «Вдохновение и артистизм» и лауреатом множества международных наград, Мария активно поддерживала отца, давала совместные концерты с его хором. Продолжая дело отца по популяризации хорового пения в стране, Мария Струве является почетным работником общего образования Российской Федерации, Президентом Гильдии Дирижёров-хоровиков России, президентом некоммерческой организации дополнительного образования «Академии искусств Марии Струве».

Песни Г. А. Струве 
Ниже указаны только те песни Георгия Александровича, которые упоминаются на сайте http://www.dhs-pioneria.ru/. Но на этом список не завершается.
 «Музыка» (сл. Ирины Исаковой)
 «Янтарный вальс» (сл. Нины Соловьевой)
 «Школьный корабль» (слова К. Ибряева)
 «Матерям погибших героев» (слова Л. Кондрашенко)
 «У Моей России» (сл. Нины Соловьевой)
 "Вечное детство".
Все эти песни практически сразу после их написания исполняла Детская хоровая студия «Пионерия».

Песни, исполненные Детским хором ГЦРК «Владимир» п/у Татьяны Дмитрик (1997 г.)
 «Козлик» (В.Семернин)
 «Учитель музыки» (В. Викторов), солисты - Оля Арефьева и Оля Иванова
 «Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова» (Ф. Лаубе), солист - Георгий Сукосян
 «Красавица Алёнушка» (В. Татаринов)
 «С нами, друг» (Н. Соловьёва)
 «Моя Россия» (Н. Соловьёва)

Награды 
Струве — лауреат многочисленных российских, всесоюзных и международных премий, в том числе премии комсомола Подмосковья (1978 г.) и премии Ленинского комсомола (1979 г.).

Награждён медалями «За доблестный труд» (1979 г.), «Ветеран труда» (1992 г.), памятной медалью «За укрепление мира» советского общества Дружбы, памятной медалью губернатора Московской области, а также Почётной грамотой Московской Патриархии, Почётными грамотами Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Орденом Дружбы

5 ноября 1991 года Струве присвоено звание «Народного артиста РСФСР»

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 4: Р-Т. — М.: ОАО «Московские учебники», 2012

Выпускники Московской консерватории
Похороненные на Никольском кладбище (Балашиха)